Asar peut faire référence à :

Mythologie 
 , « maison des dieux » ou « ciel où vivent les dieux », dans les mythologies turque, altaïenne, mongole et tibétaine, le mot pouvant également signifier « divinité ».

Patronyme 

  (1951-), écrivain et poète turc.

Prénom 
Asar est un prénom masculin turc rare, plus fréquent sous la forme Eser.

Toponyme 

 , village du district de Göynücek dans la province d'Amasya ;
 , village du district de Niksar, dans la province de Tokat ;
 , village du district de Yığılca, dans la province de Düzce ;
 , village du district de Bafra, dans la province de Samsun.
 , village du district de Ortaköy, dans la province de Çorum ;
 , village du district de Arguvan, dans la province de Malatya ;

Marine 
  (« Faveur de Dieu »), navire de guerre blindé de la marine ottomane, construit dans les années 1860 ;
  (« L'Œuvre de Dieu »), corvette blindée  la marine ottomane construite dans les années 1860.

Sigle 
 ASAR, Ancienne Société Anonyme de Rotogravure d’art dont le siège initial se trouve à Anderlecht en Belgique.

Références

Voir aussi 
 , patronyme turc composé de Asar et de , suffixe à valeur patronymique turc qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Asaroğlu signifie donc « fils d'Asar » ;
 Al-Asr (« Le Temps »),  sourate du Coran ;
 Salat Asr, prière de l’après-midi dans le Coran.

Patronyme turc